Kosmonaut bezeichnet:

 Raumfahrer mit sowjetischer bzw. russischer Mission.
 Kosmonaut Festival, ein Musikfestival bei Chemnitz 
 Bruder Kosmonaut, ein Extended Play von Wolfsheim
 Kosmonaut (Computerspiel), Videospiel aus dem Jahr 1990

Siehe auch:

 Cosmonaut
 Fliegerkosmonaut